Fuchsstadt ist der Name folgender Orte:

 Fuchsstadt, Gemeinde im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Fuchsstadt (Reichenberg), Ortsteil der Gemeinde Reichenberg, Landkreis Würzburg, Bayern
 Fuchsstadt (Stadtlauringen), Ortsteil des Marktes Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Fuchsstatt